Reger ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Reger (* 2000), deutsche Fußballspielerin
 Christian Reger (1905–1985), deutscher evangelischer Pfarrer und Verfolgter des Nazi-Regimes
 Elsa Reger (1870–1951), Frau und Nachlassbetreuerin von Max Reger
 Erik Reger (1893–1954), deutscher Schriftsteller
 Guido Reger (1958–2009), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Günther Reger (* 1951), deutscher Maler und Musiker
 Johann Reger, deutscher Buchdrucker und Verleger
 Karl Reger (* 1930), deutscher Weihbischof
 Liselott Reger (1899–1972), argentinisch-deutsche Schauspielerin und Theatermacherin
 Max Reger (1873–1916), deutscher  Komponist
 Sabine Reger, Richterin am Verfassungsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg 
 Tadeusz Reger (1872–1938), polnischer Sozialist
 Walter Reger (1889–1969), deutscher Bildhauer

Sonstiges:

 (4347) Reger, Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:
 Regehr